Kim Jin-su (ur. 1974) – południowokoreański zapaśnik
 Kim Jin-su (ur. 1992) – południowokoreański piłkarz